

Geografia
 Contea di Knott – contea dello Stato del Kentucky, negli Stati Uniti

Persone
 Andrew Knott – attore inglese
 Billy Knott – calciatore inglese
 Jake Knott – giocatore di football americano statunitense
 Kristina Knott – velocista filippina
 Lydia Knott – attrice statunitense
 Walter Knott – imprenditore statunitense